Marguerite d'York (1446-1503), princesse anglaise, épouse de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne ;
 Marguerite d'York (1472), princesse anglaise, fille du roi Édouard IV et de son épouse Élisabeth Woodville.

Homonymie dynastique